Die Ewige Tabelle der UEFA Champions League und des Europapokals der Landesmeister ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit der ersten Spielzeit 1955/56 an der UEFA Champions League bzw. am Europapokal der Landesmeister, wie der Wettbewerb bis 1992 hieß, teilnahmen.

Als Grundlage dient das All-Time-Ranking der UEFA, welches mit der alten 2-Punkte-Regel arbeitet.

Der Berechnung der Tabelle wird in diesem Artikel jedoch – wie in anderen Ewigen Tabellen üblich – die aktuell geltende 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). In der Tabelle sind alle absolvierten Spiele berücksichtigt, auch Vorrunden-, Entscheidungs- bzw. Qualifikationsspiele. Nicht berücksichtigt sind Ergebnisse von Spielen, die nach Elfmeterschießen entschieden wurden, hier gilt das Ergebnis nach der Verlängerung.

Ebenfalls im Artikel enthalten ist eine Ewige Tabelle seit 1992, also seit Einführung der UEFA Champions League. In dieser Tabelle sind Vorrunden-, Entscheidungs- bzw. Qualifikationsspiele nicht mit eingerechnet, ansonsten gelten dieselben Regeln wie in der Ewigen Tabelle seit 1955.

Ewige Tabelle seit 1955

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisons, in denen der Verein an der UEFA Champions League bzw. am Europapokal der Landesmeister teilnahm (inkl. Qualifikation und Saison 2021/22).
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
 Finalist: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
 erste Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein erstmals an der UEFA Champions League bzw. am Europapokal der Landesmeister teilnahm.
 letzte Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein zuletzt am Hauptwettbewerb der UEFA Champions League bzw. am Europapokal der Landesmeister teilnahm.

Tabelle 
Die noch im Wettbewerb befindlichen Teilnehmer der UEFA Champions League 2022/23 sind fett geschrieben. Die Ewige Tabelle seit 1955 befindet sich auf dem Stand vom 28. Mai 2022.

Mannschaft ist in folgender Runde in der UEFA Champions League 2022/23 aktiv:

Statistik nach Nationen 
Die noch mit Vereinsmannschaften in der UEFA Champions League 2022/23 befindlichen Nationen sind fett geschrieben. Die Statistik der Nationen befindet sich auf dem Stand vom 28. Mai 2022.

Nation ist noch mit folgender Anzahl Mannschaften in der UEFA Champions League 2022/23 aktiv:

Ewige Tabelle seit 1992

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisons, in denen der Verein an der UEFA Champions League teilnahm (inkl. Saison 2021/22).
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
 Finalist: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.
 erste Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein erstmals an der Gruppenphase der UEFA Champions League teilnahm.
 letzte Teilnahme: Nennt die Spielzeit, zu der der Verein zuletzt an der Gruppenphase der UEFA Champions League teilnahm.

Tabelle 
Die noch im Wettbewerb befindlichen Teilnehmer der UEFA Champions League 2022/23 sind fett geschrieben. Die Ewige Tabelle seit 1992 befindet sich auf dem Stand vom 28. Mai 2022.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle des Fußball-Europapokals
 Ewige Tabelle des Europapokals der Pokalsieger
 Ewige Tabelle der UEFA Europa League und des UEFA-Cups
 Ewige Tabelle des Messestädte-Pokals
 Ewige Tabelle der UEFA Europa Conference League

Weblinks 
 UEFA Champions League All Time Ranking, uefa.com
 weltfussball.de (kombinierte Tabelle, keine Qualifikationsspiele)
 weltfussball.de (nur Champions League, keine Qualifikationsspiele)
 weltfussball.de (Champions-League-Qualifikation)

Einzelnachweise 

Champions League
UEFA Champions League